Stanislas Nordey (1966-), comédien et metteur en scène français.
 Véronique Nordey (1939-2017), actrice française.